Montekjaro ima više značenja:
 Montekjaro (Bolcano)
 Montekjaro (Kuneo)
 Montekjaro (Napulj)
 Montekjaro (Sijena)